Jean Gautier peut désigner :
 Jean Gautier (1678-1743), médecin français ;
 Jean Gautier (1891-1968), médecin français, spécialiste de l'endocrinologie, auteur d'essais ;
 Jean (Jacques) Gautier (1891-1975), acteur français, connu sous le nom de scène de Jean Del Val.